Servin peut se référer à :

Toponyme
Servin, une commune française du Doubs

Prénom
Saint Servin de Puyloubier (mort en 483), un ermite et martyr
Saint Servin : voir

Patronyme
Louis Servin (1555-1626), un magistrat français
Marcel Servin (1918-1968), un homme politique français
l'affaire Servin-Casanova, une procédure d'exclusion engagée en 1961 par la direction du Parti communiste français contre certains de ses responsables
Juan Manuel Servín (né en 1962), un écrivain mexicain
Robert Servín (né en 1984), un football paraguayen
Jacques Servin, un membre du groupe d'activistes The Yes Men

Homonymie de patronyme